Alfonso de Galarreta – vescovo spagnolo della Fraternità Sacerdotale San Pio X
 Iñigo Ruiz de Galarreta – calciatore spagnolo, centrocampista
 Luis Galarreta – politico peruviano